{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58601) - || 1997 TW18 ||7 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58602) - || 1997 TG25 ||11 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (58603) - || 1997 TM25 ||11 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58604) - || 1997 TT26 ||15 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58605) - || 1997 TA27 ||8 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58606) - || 1997 TF27 ||4 oktober 1997 || ODAS
|-
| (58607) Wenzel || 1997 UL || 19 oktober 1997 || Kleť
|-
| (58608) Geroldrichter || 1997 UY || 22 oktober 1997 || Kleť
|-
| (58609) - || 1997 UZ1 ||23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (58610) - || 1997 UN3 ||26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58611) - || 1997 UC4 ||17 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58612) - || 1997 UA5 ||21 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58613) - || 1997 UN7 ||25 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (58614) - || 1997 UO7 ||25 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (58615) - || 1997 UP13 ||23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (58616) - || 1997 UT17 ||25 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (58617) - || 1997 UC21 ||31 oktober 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58618) - || 1997 UU21 ||29 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (58619) - || 1997 UF22 ||26 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (58620) - || 1997 UG22 ||26 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (58621) - || 1997 UR23 ||27 oktober 1997 || B. A. Skiff
|-
| (58622) - || 1997 VU || 2 november 1997 || H. Abe, S. Miyasaka
|-
| (58623) - || 1997 VZ1 ||1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58624) - || 1997 VC2 ||1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58625) - || 1997 VE2 ||1 november 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58626) - || 1997 VF5 ||1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (58627) - || 1997 VG5 ||8 november 1997 || M. Aoki
|-
| (58628) - || 1997 VP7 ||2 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58629) - || 1997 VL8 ||1 november 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58630) - || 1997 WC || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58631) - || 1997 WE2 ||23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58632) - || 1997 WM2 ||23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58633) - || 1997 WY2 ||23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58634) - || 1997 WF3 ||23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58635) - || 1997 WQ6 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58636) - || 1997 WQ13 ||21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58637) - || 1997 WT14 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58638) - || 1997 WA17 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58639) - || 1997 WZ17 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58640) - || 1997 WH18 ||23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58641) - || 1997 WX20 ||29 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58642) - || 1997 WL24 ||25 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58643) - || 1997 WO25 ||28 november 1997 || Spacewatch
|-
| (58644) - || 1997 WU31 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58645) - || 1997 WT33 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58646) - || 1997 WD35 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58647) - || 1997 WW35 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58648) - || 1997 WZ36 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58649) - || 1997 WL38 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58650) - || 1997 WR39 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58651) - || 1997 WL42 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58652) - || 1997 WD43 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58653) - || 1997 WV45 ||26 november 1997 || LINEAR
|-
| (58654) - || 1997 WA48 ||26 november 1997 || LINEAR
|-
| (58655) - || 1997 WU49 ||26 november 1997 || LINEAR
|-
| (58656) - || 1997 WT50 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58657) - || 1997 WG54 ||29 november 1997 || LINEAR
|-
| (58658) - || 1997 WY57 ||27 november 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (58659) - || 1997 WZ57 ||27 november 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (58660) - || 1997 XR || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58661) - || 1997 XU || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58662) - || 1997 XJ2 ||3 december 1997 || N. Sato
|-
| (58663) - || 1997 XZ10 ||9 december 1997 || A. Sugie
|-
| (58664) - || 1997 YA1 ||21 december 1997 || Kleť
|-
| (58665) - || 1997 YO1 ||19 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58666) - || 1997 YJ2 ||21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58667) - || 1997 YS2 ||21 december 1997 || N. Sato
|-
| (58668) - || 1997 YJ3 ||17 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58669) - || 1997 YF5 ||20 december 1997 || P. Antonini
|-
| (58670) - || 1997 YA6 ||25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58671) - || 1997 YC8 ||25 december 1997 || Needville
|-
| (58672) Remigio || 1997 YT8 ||28 december 1997 || Monte Viseggi
|-
| (58673) - || 1997 YA9 ||25 december 1997 || NEAT
|-
| (58674) - || 1997 YG12 ||21 december 1997 || Spacewatch
|-
| (58675) - || 1997 YD14 ||31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (58676) - || 1997 YN16 ||31 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (58677) - || 1997 YJ17 ||28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (58678) - || 1997 YE18 ||24 december 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58679) - || 1998 AH || 1 januari 1998 || N. Ehring
|-
| (58680) - || 1998 AO5 ||8 januari 1998 || ODAS
|-
| (58681) - || 1998 AJ7 ||5 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58682) - || 1998 AL8 ||10 januari 1998 || Kleť
|-
| (58683) - || 1998 AJ10 ||15 januari 1998 || ODAS
|-
| (58684) - || 1998 AA11 ||2 januari 1998 || LINEAR
|-
| (58685) - || 1998 BP || 18 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (58686) - || 1998 BB1 ||19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (58687) - || 1998 BJ3 ||18 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58688) - || 1998 BJ4 ||21 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (58689) - || 1998 BY9 ||22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58690) - || 1998 BP10 ||27 januari 1998 || Kleť
|-
| (58691) - || 1998 BG14 ||24 januari 1998 || Monte Viseggi
|-
| (58692) - || 1998 BF17 ||22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58693) - || 1998 BG25 ||28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (58694) - || 1998 BQ25 ||27 januari 1998 || Kleť
|-
| (58695) - || 1998 BJ26 ||28 januari 1998 || ODAS
|-
| (58696) - || 1998 BW26 ||18 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58697) - || 1998 BL27 ||22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58698) - || 1998 BE31 ||26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (58699) - || 1998 BK42 ||26 januari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58700) - || 1998 BQ42 ||18 januari 1998 || ODAS|}

Planetoïdenlijsten